front – przód (np. budynku)
 front meteorologiczny
 Front Ludowy
 Front Morges
 front górniczy
 front – pojęcie z zakresu wojskowości
 Front – miejscowość i gmina we Włoszech
 The Front (Figurant) – amerykańska tragikomedia z 1976 roku
 Front architects – poznańska grupa projektowa

Zobacz też 
 front wschodni – ujednoznacznienie
 front zachodni – ujednoznacznienie